Буко може да се односи на:

 Буко (Атлантски Пиринеји), насељено место у Француској, у департману Атлантски Пиринеји
 Буко (Па де Кале), насељено место у Француској, у департману Па де Кале